Manon Bollegraf e Rick Leach erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Lindsay Davenport e Jan-Michael Gambill.

Serena Williams e Maks Mirny hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Lisa Raymond e Patrick Galbraith.

Teste di serie

 Larisa Neiland /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Rennae Stubbs /  Jim Grabb (semifinali)
 Lisa Raymond /  Patrick Galbraith (finale)
 Manon Bollegraf /  Rick Leach (primo turno)

 Mirjana Lučić /  Mahesh Bhupathi (quarti di finale) 
 Patricia Tarabini /  Donald Johnson (quarti di finale) 
 Alexandra Fusai /  David Adams (primo turno) 
 Kristine Kunce /  Francisco Montana (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1998
ATP Tour 1998